

Hydronyme 
 Le Moingt est une rivière du département de la Loire, dans la région Rhône-Alpes et un affluent du Vizézy, donc un sous-affluent de la Loire par le Lignon du Forez.

Toponyme 
 Moingt est une ancienne commune de la Loire,  associée à celle de Montbrison depuis 1973.

Patronyme 
 Joseph Moingt (1915-2020), prêtre jésuite français, théologien spécialisé en christologie.